Poręba Wielka může odkazovat na:

 Poręba Wielka v okresu Limanowa v Malopolském vojvodství (jižní Polsko)
 Poręba Wielka v okresu Osvětim v Malopolském vojvodství (jižní Polsko)

Rozcestníky - místopisné jméno